
Termin -{SLA}- ima više značenja.
 Lipoinska kiselina, antioksidans
 Aerodrom Martín Miguel de Guemes, IATA kod aerodroma u Argentini